Деррик Пол Браун (; род. 8 сентября 1987 года в Окленд, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
На драфте НБА 2009 года был выбран под общим 40-м номером командой «Шарлотт Бобкэтс». 13 июля 2009 года подписал контракт на 2 года. 24 февраля 2011 года был отчислен после того, как «Бобкэтс» обменяли Назра Мохаммеда в «ОКС».
1 марта 2011 года «Нью-Йорк Никс» подписал свободного агента Брауна.
9 декабря 2011 года форвард вернулся в «Бобкэтс», подписав соглашение с клубом на 1 год.
18 июля 2012 года «Шарлотт Бобкэтс» отчислили Брауна, сделав его неограниченно свободным агентом.
27 сентября 2012 года Браун подписал контракт с «Сан-Антонио Спёрс», но так и не смог закрепиться в составе команды и был отчислен.
31 октября 2012 года Браун подписал контракт с российский баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России (2012)
 Обладатель Кубка Европы (2013)
 Вторая сборная всех звёзд Кубка Европы по баскетболу (2013)

Примечания

Ссылки 
 Draftexpress.com Profile 
 Xavier Profile

Баскетболисты США
Игроки «Ксавье Маскетирс» (баскетбол)
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Црвена звезда»
Выпускники Университета Ксавье